Суперкубок Білорусі з футболу 2014 — 5-й розіграш турніру. Матч відбувся 15 березня 2014 року між чемпіоном Білорусі БАТЕ та переможцем кубку Білорусі Мінськом.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt

2014
Білорусь
2014 у білоруському спорті